Малиновый — опустевший посёлок в Ивантеевском районе Саратовской области в составе Знаменского муниципального образования.

География 
Находится на расстоянии примерно 12 километров по прямой на север от районного центра села Ивантеевка.

Население 

Постоянное население составляло 81 человек в 2002 году (русские 65 %), 0 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Ивантеевского района